Flame Beaufort is een personage uit de soapserie "Santa Barbara". De rol werd van 1990 tot 1991 vertolkt door Roberta Bizeau.

Flame arriveerde in Santa Barbara in vermomming. Ze deed zich voor als journaliste Debra London in een poging om meer over Robert Barr te ontdekken.

Het bleek dat Flame het vriendinnetje was van Roberts tweelingbroer, Quinn Armitage. Samen ontvoerden ze Robert, waarna Quinn diens leven overnam.

Na deze streken werd er flink op Flame neergekeken. Haar enige vriend was de verkrachter Dash Nichols. Ze had later een relatie met politieagent Michael Donnelly.

Beaufort